Maggia kan syfta på följande:

Schweiz 

 Maggia (vattendrag), Ticino, 
 Maggia, Ticino, ort och kommun,